Ойконим

 Кизилташ — название до 1945 года села Краснокаменка (Ялта)
 Кизилташ — название до 1948 года села Краснокаменка (Феодосия)